Godert Willem van Dedem (1840-1911), Nederlands politicus, o.a. Tweede Kamerlid
 Godert Willem van Dedem (1927-1978), Nederlands burgemeester